Koepsel ist Familienname:
 Adolf Koepsel (1856–1933), deutscher Physiker
 Lars Koepsel (* 1964), deutscher Künstler